Afumați (Dolj) ;
 Afumați (Ilfov) ;